

Ciência 
 Momento linear, grandeza física, também chamada de momentum
 Momento angular, grandeza física, também chamada de momentum angular

Cinema 
 Momentum (2015), filme com Morgan Freeman

Música 
 Momentum (álbum de Toby McKeehan)
 Momentum (álbum de Jamie Cullum)

Desambiguações de ciências
Desambiguações de cinema
Desambiguações de música